Numéro sept, Numéro 7 ou  (en anglais No. 7 ou Number Seven) peut faire référence à :

, un album studio du chanteur Julien Clerc, sorti en 1975.

Voir aussi
N7
7ème